Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2010/11 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2010/11 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Größe der Mannschaftskader war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Cheddleton und The ADs kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, die erste Mannschaft der Wood Green Hilsmark Kingfisher ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 23. Insgesamt kamen 243 Spieler zum Einsatz, von denen 34 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Jonathan Hawkins (Cheddleton) und John Cox (Barbican Chess Club) mit je 8,5 Punkten aus 11 Partien. Einen halben Punkt weniger erreichten Gawain Jones, David Howell und John Emms (alle Pride and Prejudice), dabei spielte Jones 9 Partien, Howell und Emms je 10. Mit Juan Manuel Bellón López, Joachim Thomassen, Lawrence Cooper (alle Wood Green), Callum Kilpatrick, Jonathan Rowson (beide Pride and Prejudice), Athanasios Tsanas, Philip Hayward (beide Oxford), Nathan Alfred, Alexandr Makarov, Adam Eckersley-Waites (alle Cambridge University), Jim Burnett (White Rose Chess) und John Hodgson (Barbican Chess Club) erreichten 12 Spieler 100 %, wobei Bellón López und Kilpatrick je 3 Partien spielten, Tsanas, Rowson, Alfred, Makarov und Thomassen je 2, die übrigen genannten Spieler je eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei The ADs spielende David William Anderton (* 1941), jüngste Spieler die 1995 geborenen Amy Milson (Pandora’s Box Grantham) und Brandon Clarke (Warwickshire Selects).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BRA = Brasilien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, POL = Polen, RUS = Russland, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SRB = Serbien, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Pride and Prejudice

Wood Green Hilsmark Kingfisher I. Mannschaft

White Rose Chess

Cheddleton and Leek Chess Club

Betsson.com

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Guildford A&DC

e2e4.org.uk

Wood Green Hilsmark Kingfisher II. Mannschaft

Cambridge University Chess Club

The ADs

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Oxford

Pandora’s Box Grantham

Sambuca Sharks

Warwickshire Selects

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Ergebnisse der Vorrunde und der Endrunde sind in den Einzelbilanzen zusammengefasst.
 Aufgeführt sind nur Spieler mit mindestens einem Einsatz. Insgesamt meldeten die 14 Vereine folgende Anzahl an Spielern:

 Die Spieler Emanuel Berg, Lawrence Cooper (beide Wood Green Hilsmark Kingfisher), Ameet Ghasi (e2e4.org.uk), Ravindran Shanmugam (Oxford), Melanie Rawlison (Pandora’s Box Grantham) und Richard Savory (Sambuca Sharks) sind in den veröffentlichten Mannschaftsmeldungen nicht enthalten.
 Insgesamt 16 Spieler der Vereine Wood Green Hilsmark Kingfisher und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2010
Schach 2011